Línea 87 puede referirse a:

 Línea 87 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 87 de autobuses de Madrid.